Apollónův chrám je název více staveb, zasvěcených Apollónovi:

 Apollónův chrám (Bassai) – Apollónův chrám v Bassai v Řecku
 Apollónův chrám (Delfy) – Apollónův chrám v Delfách v Řecku
 Apollónův chrám (Pompeje) – Apollónův chrám v Pompejích v Itálii
 Apollónův chrám (Lednicko-valtický areál) – Apollónův chrám v Lednicko-valtickém areálu na Moravě

Externí odkazy